Stansfield ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Stansfield (1978–2010), englischer Fußballspieler
 Claire Stansfield (* 1964), kanadisch-britische Schauspielerin
 Elsa Stansfield (1945–2004), schottisch-niederländische Installationskünstlerin und Pionier der Videokunst
 James Stansfield (1820–1898), britischer Politiker
 Lisa Stansfield (* 1966), britische Sängerin

Sonstiges:
 Mount Stansfield, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:
 Stanfield